Slovo pokoj může označovat 
 obytný prostor, místnost
 mír, klid
 Pokoj – rybník v okrese Tábor

Kultura 
 Pokoj – irský film z roku 2015.
 Pokoj 205 – dánský hororový film z roku 2007.
 Pokoj 1408 – povídka amerického spisovatele Stephena Kinga.
 Pokoj 1408 – americký hororový film z roku 2007.
 Pokoj – americký romantický film z roku 2003.

Související články 
 Nepokoje
 Nepokoj

Externí odkazy